Die Abkürzung LMV steht für:
 Landesmantelvertrag, Regelung der Löhne und Arbeitsbedingungen für Bauarbeiter in der Schweiz
 LandesMusikVerband NRW 1960
 lineares Mehrschrittverfahren, Verfahren zur numerischen Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen
 Iveco Light Multirole Vehicle, ein italienisches Militärfahrzeug
 Lebensmittelverarbeitung
 Lebensmittelvergiftung
 Landes-Mittelbauvereinigung NRW
 Landesmitgliederversammlung

LMV